Desha ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Desha (Arkansas)
 Desha (Tennessee)
 Desha (Virginia)

Desha ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Desha (1768–1842), US-amerikanischer Politiker
 Robert Desha (1791–1849), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Desha County, County im US-Bundesstaat Arkansas